Mistrzostwa świata w bandy kobiet
 Mistrzostwa świata w bandy mężczyzn